Aeropuerto de Palma kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Palma Airport, flygplats, Balearerna, Illes Balears, 
 Palma de Mallorca Airport, flygplats, Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Spanienförgreningar